Die Abkürzung IRD steht für:

 Inland Revenue Department, eine Steuerbehörde in mehreren Ländern
 Institut de recherche pour le développement, ein französisches Forschungsinstitut für Entwicklung
 Islamic Relief Deutschland, humanitäre Nichtregierungsorganisation
 Ice-Rafted Debris, glaziale marine Sedimentlage
 Integrated Receiver Display, siehe IDTV
 Interest Rate Derivative, gebräuchliche englische Abkürzung für Zinsderivat
 Integrated Receiver Decoder, gebräuchliche englische Abkürzung für Digitalreceiver
 Infantiles Refsum-Syndrom

Abkürzung